Igor Đurić (Novi Sad, 22 de fevereiro de 1985) é um futebolista sérvio que atualmente joga na SC Heerenveen.

Ligações externas 

Futebolistas da Sérvia
Naturais de Novi Sad